Ви́ктор Фоми́н:
 Фомин, Виктор Викторович (род. 1978) — российский терапевт, член-корреспондент РАН (2016).
 Фомин, Виктор Иванович (1929 — ?) — советский футболист, полузащитник ЦДКА.
 Фомин, Виктор Трофимович (1929—2007) — советский футболист киевского «Динамо», тренер.